Museum für Volkskultur ist der Name unterschiedlicher Museen, die Volkskultur zur Schau stellen:
Museum für Volkskultur in Spittal an der Drau
Museum für Volkskultur in Groß-Schweinbarth